Corona, a koszorú latin neve (lásd: római katonai kitüntetések)
 CORONA, amerikai űrprogram
 Corona, mexikói világos sör
 Corona, spanyol labdarúgó
 Corona, olasz eurodance-együttes
 Corona, Brassó latin neve
 Corona, Adolf Meschendörfer regénye (eredeti címe Die Stadt im Osten)

Települések az USA-ban
 Corona (Dél-Dakota)
 Corona (Kalifornia)
 Corona (Minnesota)
 Corona (Missouri)
 Corona (Queens), New York City
 Corona (Tennessee)
 Corona (Új-Mexikó)

Kapcsolódó szócikkek 
Korona (egyértelműsítő lap)